Шампион на Италия по футбол през сезон 1907 е Милан.

Квалификации

Пиемонт

Лигурия

Ломбардия

Финален турнир

Крайно класиране

Срещи

Източници 
 Италиански шампионат по футбол 1907 в rsssf.com

Първенство на Италия по сезон